Inclusione – concetto matematico della teoria degli insiemi
 Inclusione canonica o funzione inclusione
principio di inclusione-esclusione
Inclusione – artificio letterario
Inclusione – classificazione mineralogica
Inclusione sociale
Inclusione (istologia)

Pagine correlate 
Transclusione – procedura informatica